Макси́м Евге́ньевич Отставно́в (р. 1969) — российский журналист, технический писатель, переводчик.

Биография 
По базовой профессиональной подготовке программист. В 1980—90-х годах участник методологического движения и организационно-деятельностных игр, сотрудник исследовательских и образовательных учреждений.

С конца 1990-х годов занят в журналистике и техническом авторстве. Статьи по вопросам гражданской и финансовой криптографии, человеко-машинным интерфейсам, свободе программного обеспечения и идеологии «интеллектуальной собственности», социокультурным аспектам развития вычислительной техники. Статьи в журналах «Банковские технологии», «Компьютерра», «Инфобизнес» и др. Аналитик газеты «Бизнес» (Киев), затем редактор журналов «Компьютерра», «Инфобизнес», «CIO» (Москва). Член Союза журналистов России.

С 2003 года занят аналитикой и экспертизой проектов в области корпоративной и государственной информатизации.

Публикации

Книги 
 Оборина М. В., Отставнов М. Е. Высшее образование за рубежом. Справочник. — Тверь, 1996. — 168 с.: ил. ISBN 5-88662-010-9
 Отставнов М. Е. Прикладные свободные программы в школе . — М., 2003. — 96 с.: ил. ISBN 5-94842-003-5
 На укр.: Прикладні вільні програми в школі (перевод Михаила Масика)
 Отставнов М. Е. Свободные программы и системы в школе . — М., 2003. — 195 cc., ил. ISBN 5-85593-146-3
 Отставнов М. Е. Перспективы свободного программного обеспечения в сфере государственного управления и бюджетном секторе экономики  (препринт, 2004)
 (в соавторстве) ALT Linux снаружи; ALT Linux изнутри. — М.: 2006. — 415 cc., ил. ISBN 5-9706-0029-6

Редактирование 
 (научное редактирование) Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса. — М., 2001.
 (составление и редактирование) Свободное программное обеспечение: Бизнес-модели и корпоративные инициативы . — М., 2001. — 100 с. ISBN 5-7598-0177-5

Прочее 
 Более 200 статей в различных газетах и журналах (1986—2007 годы).

Ссылки 
 Личная страничка 
 Статьи в изданиях ИД «Компьютерра»

Источники 

Журналисты России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1969 году